

Onomastica
Kuno – nome proprio di persona tedesco maschile

Personaggi fittizi
Kuno – personaggio della serie a fumetti Dampyr
Kodachi Kuno, Tatewaki Kuno e Preside Kuno – personaggi della serie manga e anime Ranma ½

Persone
Kuno di Urach – Cardinale Vescovo di Palestrina
Asher Kuno – rapper italiano